Big Boy (parowóz)
 Big Boy (restauracja) – francuska restauracja
 Big Boi – raper
 Big Boy (radio) – radio w Los Angeles
Big Boy (singel) – singel The Jackson 5 z 1968 roku